Cornelia Molnar (geborene Vaida; * 26. November 1983 in Târgu Mureș) ist eine kroatische Tischtennisspielerin. Sie nahm an den Olympischen Spielen 2004 und 2012 teil.

Werdegang 
Erste internationale Erfolge erzielte Cornelia Molnar bei Jugendturnieren. 1997 erreichte sie bei der Jugend-Europameisterschaft (Kadetten) im Doppel mit Luca Balas das Endspiel, ein Jahr später siegte sie im Doppelwettbewerb mit der gleichen Partnerin. 2000 wurde sie Jugend-Europameisterin Einzel und im Mixed mit Ohad Paniel, 2001 holte sie im Mixed mit Constantin Cioti Silber.

Bei den Erwachsenen nahm sie seit 2003 (bis 2013) neunmal an Weltmeisterschaften teil, kam dabei jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. 2003 und 2005 wurde sie mit der kroatischen Mannschaft Zweiter bei der Europameisterschaft, 2010 und 2011 blieb sie ohne EM-Medaille.

2004 qualifizierte sie sich für die Teilnahme am Einzel- und Doppelwettbewerb der Olympischen Spiele. Im Einzel scheiterte sie in der ersten Runde an der aus China stammenden Australierin Jian Fang Lay. Im Doppel mit Tamara Boroš kam sie durch Siege gegen Renáta Štrbíková/Alena Vachovcová (Tschechien) und Csilla Bátorfi/Krisztina Tóth (Ungarn) bis ins Viertelfinale, wo sie gegen das koreanische Doppel Kim Bokrae/Kim Kyung-ah verloren.

2012 nahm sie nochmals an den Olympischen Spielen teil, diesmal nur im Einzelwettbewerb. Diesmal überstand sie die erste Runde durch einen Sieg über die US-Amerikanerin Lily Zhang. In der zweiten Runde verlor sie gegen Kim Jong aus Nordkorea.

Mit dem ungarischen Verein Budaörsi SC spielte Cornelia Molnar in der Saison 2010/11 in der Superliga und in der Saison 2012/13 in der Championsleague.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 11. Dezember 2013)
  (abgerufen am 11. Dezember 2013)

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Tischtennisspieler (Kroatien)
Olympiateilnehmer (Kroatien)
Kroate
Geboren 1983
Frau